Horvátország
Mala Gorica, falu Petrinya községben, Sziszek-Moslavina megyében
Mala Gorica, falu Sveta Nedelja községben, Zágráb megyében